The Salt of the Earth – wiersz angielskiego poety Algernona Charlesa Swinburne’a, opublikowany w tomie Tristram of Lyonesse and Other Poems, wydanym w Londynie w 1882 nakładem oficyny Chatto & Windus. Utwór składa się z czterech strof czterowersowych.

Forma 
Wiersz charakteryzuje się prostą budową wersyfikacyjną. Zwrotki utworu rymują się według wzoru krzyżowego (abab). Metrum jest jambiczne. Poeta wykorzystuje też aliterację baby-blossoms blown, z zamiłowania do której jest powszechnie znany.

If childhood were not in the world,
But only men and women grown;
No baby-locks in tendrils curled,
No baby-blossoms blown;

Though men were stronger, women fairer,
And nearer all delights in reach,
And verse and music uttered rarer
Tones of more godlike speech;

Treść 
Tematem utworu jest to, jak smutny byłby świat, gdyby nie było w nim dzieci. Tytuł stanowi aluzję do słów ewangelii Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić?

Though the utmost life of life’s best hours
Found, as it cannot now find, words;
Though desert sands were sweet as flowers
And flowers could sing like birds,

But children never heard them, never
They felt a child’s foot leap and run:
This were a drearier star than ever
Yet looked upon the sun. 

Utwór mieści się w grupie wierszy Swinburne’a, których bohaterami są dzieci.

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
Utwory poetyckie Algernona Charlesa Swinburne’a
Utwory literackie z 1882